Smedjebacken (gemeente), een Zweedse gemeente in Dalarna in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden
 Smedjebacken (plaats), de hoofdplaats van de gemeente Smedjebacken in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden